Stobnica est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Stobnica.

 dans la voïvodie de Łódź :
 du village de Stobnica.